Por Rossi pode estar à procura de:

Empresas
 Rossi Residencial, empresa brasileira do ramo imobiliário
 Rossi, fabricante brasileira de armas de fogo

Pessoas
 Valentino Rossi, piloto de motociclismo italiano
 Padre Marcelo Rossi, sacerdote e cantor brasileiro
 Reginaldo Rossi, cantor brasileiro, falecido em 2013
 Babi Rossi, modelo e cantora brasileira, ex-panicat
 Ítalo Rossi, ator brasileiro, falecido em 2011
Amadeo Rossi, empresário ítalo-brasileiro fundador da fabricante de armas, falecido em 1956
 Francisco Rossi, político brasileiro

Desambiguação
Desambiguações de sobrenomes